Открытый чемпионат Буш-дю-Рона по теннису 2019 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Марселе (Франция) на закрытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 718 тысяч Евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2019 году турнир будет проходить в период с 18 февраля по 24 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд 
</center>

</center>

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Уго Умбер
  Антуан Оан
  Жо-Вильфрид Тсонга

Теннисист, имеющий защищённый рейтинг:
  Стив Дарсис
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Маттиас Бахингер
  Симоне Болелли
  Егор Герасимов
  Констант Лестьенн
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Сергей Стаховский
  Грегуар Баррере

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Дживан Недунчежиян /  Пурав Раджа
  Петрос Циципас /  Стефанос Циципас

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Марсель
Теннис
Февраль 2019 года
Марсель